Кноп может означать:

 Кноп — русский баронский род.
 Кноп (мифология) — в древнегреческой мифологии царь города Эрифры.
 Кноп (узел) — плетёный шаровидный узел на конце кручёного троса.

Персоналии 
 Кноп, Андрей Львович (1855—1927) — русский промышленный и банковский деятель, благотворитель, действительный статский советник.
 Кноп, Вильгельм (1817—1891) — немецкий агрохимик.
 Кноп, Людвиг (Лев Герасимович; 1821—1894) — российский предприниматель, торговец хлопком и фабрикант из вольного Бремена.

См. также 
 Кнопп